Список видов, входящих в род 


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Литература

Ссылки 
 

 
Галерина